

События 
 Норвежским королём Олафом Трюггвасоном основан Тронхейм.
 в Бамберг прибыл император Священной Римской империи Генрих II Святой с супругой Кунигундой Люксембургской.
 Новое нашествие датчан в Англию.
 997—1000 — Третья кампания Свена I в Англии.
 Ярл Эйрик Хаконарсон разрушает Ладогу.
 11 августа — город Сантьяго-де-Компостела завоёван аль-Мансуром, который разрушил всё, что попалось на его пути, начиная с Визеу.
 Освобождение Бермудо II, королём Леона, Северной Португалии от арабов.

 Направляясь в Пруссию с миссией, св. Адальберт Пражский посещает польский город Гданьск. В связи с этом Гданьск впервые упоминается в летописи.
 997—1038 — Великий князь (c 1000 г. — король) Венгрии Стефан (Иштван) I Святой (ок.975-1038), сын Гезы I.
 Иоанн XVI (Филагат) становится антипапой.
 997—998 — Антипапа Иоанн XVI. Мятеж в Риме. Изгнание Григория V. Поход Оттона на Рим. Изгнание Иоанна XVI из Рима. Расправа над лидером мятежа Кресценцием.
 Самуил становится царём Западно-Болгарского царства.
 Мансур II становится правителем государства Саманидов.
 997 — ок. 1060 — Династия Мусафиридов в Гиляне (вторично).
 997—999 — Эмир Бухары Мансур II.

Русь 
 Первое упоминание термина «посадник».
 Белгород (Киевский) выдержал осаду печенегов.
 Первое упоминание о вече (в Белгороде).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 997 году
 Рис ап Теудур
 Брячислав Изяславич — старший сын Изяслава Владимировича, внук Рогнеды.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 997 году
 Орсеоло, Пьетро I — 23-й венецианский дож.
 Геза — венгерский князь из династии Арпадов.
 Св. Адальберт — епископ пражский, убит.
 Тай-цзун — китайский император из династии Сун.
 Ибн Зулак, историк Фатимидов.

Примечания

См. также